Korythos (; Latein: Corythus) ist in der griechischen Mythologie der Name von:

 Korythos oder Korynthos, Epiklese Apollons in Messenien.
 Korythos (Iberer), ein Iberer, Geliebter des Herakles, der den Helm erfunden haben soll.
 Korythos (Tegea), Eponym des Demos Korytheís in Tegea.
 Korythos (Tyrrhenischer König), Sohn des Zeus, ein tyrrhenischer König
 Korythos (Sohn des Paris), Sohn von Paris, der von seinem Vater erschlagen wird.
 Korythos (Arkadien), arkadischer König, Pflegevater des Telephos.
 Korythos (Lapithe), ein Lapithe, der vom Kentauren Rhpitos getötet wurde